MSK (ang. Minimum Shift Keying) – odmiana modulacji fal elektromagnetycznych
 MSK – oznaczenie czasu moskiewskiego
 MSK – Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
 MSK – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna